

Cinema
Il testimone – film del 1946 diretto da Pietro Germi
Il testimone – film del 1978 diretto da Jean-Pierre Mocky
Witness - Il testimone – film del 1985 diretto da Peter Weir

Televisione
Il testimone – programma televisivo di Rai 2 in onda dal 1988, condotto da Giuliano Ferrara
Il testimone – programma televisivo in onda dal 2007, condotto da Pif
Il testimone – miniserie televisiva del 2001 diretta da Michele Soavi